Plectocythere är ett släkte av kräftdjur. Plectocythere ingår i familjen Entocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Plectocythere